Ardon, ciutat d'Ossètia del Nord.
 Ardon, riu afluent del riu Terek a Ossètia del Nord.
 Ardon, localitat de la provincia russa de Briansk
 Ardon, municipi del cantó suís del Valais.
 Ardon, municipi del departament francès del Jura.
 Ardon, municipi del departament francès del Loiret.
 Ardón, municipi de la província de Lleó a Castella i Lleó.